Вранчич — хорватське прізвище.

Відомі носії 

 Антун Вранчич (1504—1573) — угорський єпископ, письменник, історик і дипломат хорватського походження.
 Векослав Вранчіч (1904—1990) — хорватський політик Незалежної Держави Хорватія.
 Дамир Вранчич ( 1985 р.) — боснійський футболіст.
 Маріо Вранчич ( 1989 р.) — німецький футболіст хорватського походження.
 Фауст Вранчич (1551—1617) — хорватський учений епохи пізнього ренесансу, перша людина, яка успішно випробувала парашут.